Dit is een overzicht van de beste rijdsters, snelste tijden, nationale en internationale baanrecords  en nationale records  op de 500 meter vrouwen. Een aantal ranglijsten op deze pagina betreffen tijden gereden op laaglandbanen. Laaglandbanen zijn schaatsbanen gelegen beneden de 500 meter boven de zeespiegel.

Snelste vrouwen 500 meter

Snelste vrouwen 500 meter laaglandbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste vrouwen 500 meter buitenbaan

Snelste vrouwen 500 meter laagland-buitenbaan

Snelste tijden 500 meter

Snelste tijden 500 meter laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 500 meter buitenbaan

Snelste tijden 500 meter laagland-buitenbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Baanrecords

Snelste ijsbanen ter wereld

Snelste ijsbanen van Nederland

Nationale records

Zie ook
 Lijst van schaatsrecords 500 meter vrouwen

500 meter schaatsen
Schaatslijsten